Gaik ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Gaik (1896–1982), deutscher Filmproduzent, Produktions- und Herstellungsgruppenleiter
 Nico Gaik (* 1978), deutscher Musicaldarsteller und Musikproduzent